Савинац може бити:

 Савинац (Бојник), село у општини Бојник, Србија
 Савинац (Бољевац), село у општини Бољевац, Србија
 Савинац (Горњи Милановац), насеље у општини Горњи Милановац, Србија
 Савинац (Врачар), насеље у Београду, у градској општини Врачар, град Београд, Србија

или:

 Савинац (Висибаба), археолошко налазиште у селу Висибаба, у општини Пожега, Србија